Люсиан Сметс () — бельгийский фальсификатор почтовых марок, работавший примерно в начале 1900-х годов.

Сметс использовал сложный метод: он брал оригинальную почтовую марку с правильной зубцовкой, бумагой и водяным знаком для той марки, которую он хотел подделать, высветлял напечатанное изображение и затем печатал на марке с выведенным рисунком новый рисунок нужной почтовой марки.

Считается, что среди подделанных Сметсом почтовых марок есть следующие:

 почтовые марки протектората Британских Соломоновых Островов с изображением каноэ
 британские марки викторианской эпохи
 Невис
 сербские почтовые марки 1901 и 1904 годов

См. также 
 Список фальсификаторов почтовых марок

Примечания 

Дата смерти неизвестна
Фальсификаторы почтовых марок